Buzet kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Buzet-sur-Tarn, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Buzet-sur-Baïse, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kroatien 

 Buzet, ort, Istrien,